Приполярный — находящийся вблизи полюсов Земли.

Названия

Россия 
 Приполярный — посёлок в составе города Усинск Коми.
 Приполярный — посёлок в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

 Приполярный Урал — горная система

См. также 
 Полярный (значения)